Фамилија Виљасењор има више значења:

 Фамилија Виљасењор, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Виљасењор, Колонија Индепенденсија Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику